Jánossy est un nom d'origine hongroise qui peut faire référence à : 
 András Jánossy (né en 1944), physicien hongrois et britannique.
 
  (1912-1978), physicien et astrophysicien hongrois.